

Patronyme 

 Aleksandra Kruk (née en 1984), joueuse de volley-ball polonaise ;
 Elżbieta Kruk (née en 1959), femme politique polonaise ;
 Halyna Kruk (née en 1974), écrivaine, traductrice et critique littéraire ukrainienne ;
 Hermann Kruk (1897-1944), bibliothécaire et chroniqueur polonais, victime de la Shoah.